Серге́й Ю́рьевич Зло́бин (родился 29 мая 1970 года в Москве, СССР) — российский автогонщик, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2014) и Европейской серии Ле-Ман в классе LMGTE (2014).

Спортивная карьера 
Спортивная карьера Злобина началась в 1996 году — тогда он принял участие в гонках на выживание, а также стал обладателем кубка «Даниан» по ралли-кроссу. В 1999 году дебютировал в Российской Формуле-3, а уже в 2000 вышел на международный уровень, став участником Итальянской Формулы-Рено 2.0.

В 2002, а затем в 2004 году россиянин был тест-пилотом команды Формулы-1 «Минарди». Хотя Сергей так и не выступил ни на одном гран-при «королевских автогонок», он является первым российским автогонщиком, которому довелось управлять болидом Формулы-1.

Семья 
У Сергея Злобина есть сын Никита (род. в 1996 году), который также увлекается автоспортом. Он участвовал в Формуле-Рено 3.5, Auto GP и прочих известных гоночных турнирах.

Покушение 
24 сентября 2007 года, в восемь часов утра, на севере Москвы был взорван автомобиль Mercedes, за рулём которого находился Злобин. В результате взрыва гонщик был легко контужен. По оценкам экспертов, установленное под автомобиль Сергея взрывное устройство имело мощность около 50-100 граммов порохового заряда. Злоумышленники, совершившие покушение, остались неизвестны.

Результаты выступлений

Общая статистика

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

Автогонщики России
Пилоты 24 часов Ле-Мана из России
Пилоты FIA GT
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты FIA WEC